Открытый чемпионат Познани — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий летом в период между Уимблдонским турниром и Открытым чемпионатом США на грунтовых кортах Познани. Турнир некоторое время был включён в календарь Мирового тура ATP Challenger и относится к категории самых престижных соревнований тура, Tretorn SERIE+. Призовой фонд турнира составляет 35 тысяч евро, игрокам также оплачивается проживание. Турнирная сетка рассчитана на 32 игрока в одиночном разряде и 16 пар.

Победители и финалисты 
Только один теннисист, Руй Машаду из Португалии, завоевал больше одного титула. Он по разу победил в парном и одиночном разряде. Ещё один игрок, Адриан Гарсия из Чили, дважды играл в финале — в одиночном и парном разряде в 2005 году.

Первым из хозяев турнира, кому удалось пробиться в финал в одиночном разряде, стал в 2011 году Ежи Янович, а через год он же стал первым поляком, победившим в одиночном разряде. Напротив, в парах в первые три года проведения турнира из шести победителей пять представляли Польшу, в том числе Лукаш Кубот, в дальнейшем один из ведущих теннисистов мира в парном разряде. Представители республик бывшего СССР удачно выступают в Познани в одиночном разряде: на их счету одна победа (Теймураз Габашвили в 2005 году) и два выхода в финал (Юрий Щукин и  Андрей Кузнецов).

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов на сайте мужского тура ITF 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года